Seznam divizij z zaporedno številko 46.

Seznam 
 Pehotne
 46. (severnomidlandska) divizija (Združeno kraljestvo)
 46. pehotna divizija (Wehrmacht)
 46. pehotna divizija (ZDA)

Glej tudi